Ann Petry, écrivaine afro-américaine ;
 Brigitt Petry (1943-1971) chanteuse allemande ; 
 Christian Petry (1965-), homme politique allemand ;
 Frauke Petry (1975-), chimiste, entrepreneuse et femme politique allemande ;
 Irène Pétry, femme politique belge ;
 Jeff Petry,  joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Leroy Petry, sergent première classe de l'Armée des États-Unis ;
 Norbert Pétry, organiste français ;
 Pierre Petry, sculpteur belge ;
 Valentin Petry (1928-2016), coureur cycliste allemand ;
 Yves Petry, essayiste belge néerlandophone ;
 Wolfgang Petry, chanteur de schlager allemand.

Patronyme lorrain
Patronyme belge